Febles ist der Familienname der folgenden Personen:
 Diego Febles (1929–2011), puerto-ricanischer Automobilrennfahrer und Rennstallbesitzer
 Pedro Febles (1958–2011), venezolanischer Fußballspieler